Аројо Круз има више значења:

 Аројо Круз (Сан Педро Почутла), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Аројо Круз (Сајула де Алеман), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику